Traktat w Erzurum (1823)
 Traktat w Erzurum (1847)